Christoph Helwig (1581-1617) - grecista tedesco, ebraista, storico e cronologo 
 Christoph Helwig senior (1642-1690) - medico tedesco 
 Christoph Helwig junior (1679-1714) - medico tedesco